Радлув () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Олесненский повят, Опольское воеводство. Население — 4575 человек (на 2006 год).

Демография 
Данные по переписи 2006 года:

Сельские округа 
 Бискупице
 Колёня-Бискупска
 Косцелиска
 Лигота-Олеска
 Нове-Кармонки
 Радлув
 Стерналице
 Вихрув
 Воленцин

Соседние гмины 
 Гмина Гожув-Слёнски
 Гмина Кшепице
 Гмина Олесно
 Гмина Прашка
 Гмина Рудники

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Опольского воеводства
Олесненский повет